Hernán Pereira (nacido el 26 de abril de 1993 en la Buenos Aires, Argentina), es un futbolista argentino que surgió de las divisiones inferiores del Club Atlético Huracán de Argentina. Juega en la posición de Lateral derecho. A comienzos de 2016 firma para El Porvenir de la Primera D.

Clubes

Enlaces externos 
 Ficha de Hernán Pereira
 Ficha de Hernán Pereira

Futbolistas de las inferiores del Club Atlético Huracán
Futbolistas del Club Atlético Huracán
Nacidos en 1993